Asato ist der Familienname folgender Personen:
 Asato Ankō (1827–1906), japanischer Karate-Meister
 Olga Asato (* 1949), peruanische Volleyballspielerin